La Copa de la Reina de fútbol 1991 es la IX edición del torneo de copa en España. El Añorga KKE se hizo con su segundo trofeo tras ganar la final al Barcelona.

Sistema de competición 
La competición se desarrolló por sistema de eliminación directa entre 16 equipos, con partidos a doble vuelta, excepto la final, jugada a partido único el 30 de junio.

Cuadro de resultados

Referencias 

Copa de la Reina de fútbol
Campeonatos de fútbol femenino en España 1990-91